Алтона ():

 Алтона (Виктория) — пригород в Австралии;
 Алтона (тауншип, Миннесота) — тауншип в США.

См. также 
 Альтона
 Алтуна (значения)